Miejscowości w USA:
 Wilmot – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Ashley
 Wilmot – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Stark
 Wilmot – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Roberts
 Wilmot – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack
 Wilmot – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kenosha

Gminy w USA:
 Wilmot (ang. Wilmot Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Ashley
 Wilmot (ang. Wilmot Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Cheboygan
 Wilmot (ang. Wilmot Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack
 Wilmot (ang. Wilmot Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford

Miejscowości w Kanadzie:
 Wilmot w Ontario